Baida steht für:

 al-Baida, Stadt in Libyen
 al-Baida' (al-Baida'), Stadt im Gouvernement al-Baidā', Jemen
 al-Baida', altsüdarabische Stadt im heutigen Gouvernement al-Dschauf, Jemen, siehe Naschq
 Gouvernement al-Baidā', Verwaltungseinheit im Jemen
 Baida (Palermo), frazione Palermos, Italien
 Baida (Lhorong), Gemeinde in Tibet, Volksrepublik China
 Baida (Album), Album des Trompeters Ralph Alessi

Baida ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Baida (1950–1999), US-amerikanischer Autor

Siehe auch:
 Albaida
 Bayda